„Сателит“ за най-добър актьор в поддържаща роля () е една от категориите на наградите „Сателит“. От създаването на наградите до 2005 г. награда за най-добър актьор в поддържаща роля се връчва в категории „мюзикъл или комедия“ и „драма“. На 11-ата церемония през 2006 г. категориите са слети.

Победители и номинирани

Актьор в поддържаща роля в мюзикъл или комедия (1997 – 2005)

Актьор в поддържаща роля в драма (1997 – 2005)

Актьор в поддържаща роля (от 2006 г.)

Външни препратки 
 Сайт на Академията за международна преса

Поддържащ актьор